De Grand Prix-wegrace van Australië 2001 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 14 oktober 2001 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Valentino Rossi werd gekroond tot de laatste 500 cc-kampioen met zijn negende overwinning van het seizoen.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Australië